Charly kan syfta på:

 Charly, Cher, fransk kommun i departementet Cher
 Charly, Rhône, fransk kommun i departementet Rhône
 Charly-Oradour, fransk kommun i departementet Moselle
 Charly-sur-Marne, fransk kommun i departementet Aisne
 Charly (film) – en amerikansk film från 1968